Горгий — софист из Леонтин, «отец риторики»
 «Горгий» — диалог Платона о риторике
  — офицер армии Александра Македонского
 Горгий — «начальник вооружений» при Александре Македонском.
  — полководец армии Антиоха IV
  — александрийский хирург III века н. э.
  — римский врач, современник Галена
  — немецкий писатель XVII века